Król Roger – poemat epicki opowiadający o królu Sycylii Rogerze II, dzieło nieznanego autora, zabytek średniowiecznej niemczyzny powstały ok. roku 1150.
 Król Roger – opera Karola Szymanowskiego do libretta Jarosława Iwaszkiewicza.